Мерсдорф може бити:

 Мерсдорф (Хунсрик), општина у округу Кохем-Цел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Мерсдорф (Тирингија), општина у округу Зале-Холцланд, у њемачкој покрајини Тирингија.